O Indigo Marina é uma perua compacta da Tata Motors baseada no Índigo .

Indigo Marina